Die Andere – cortometraggio del 1916 diretto da Paul von Woringen
Die Andere – film del 1924 diretto da Gerhard Lamprecht
Die Andere – film del 1949 diretto da Alfred E. Sistig
Die Andere – film tv del 1986 diretto da Ilse Hofmann
Die Andere – cortometraggio del 2001 diretto da Beryl Schennen